Чемпионат Португалии по футболу 2011/2012 — 78-й чемпионат Португалии проходил с 12 августа 2011 года по 13 мая 2012 года. По итогам турнира титул чемпиона защитил «Порту».

По итогам прошлого сезона в Лигу Онра вылетели «Портимоненсе» и «Навал», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Жил Висенте» и «Фейренсе».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации

2011
Португалия
Спорт в Португалии в 2011 году
Спорт в Португалии в 2012 году